Az alábbi családfa a szibir kánok családi kapcsolatait tartalmazza:

Források
http://pravitelimira.ru/geneal/mongoly/geanl_chx_12.php lefordítva: [translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://pravitelimira.ru/geneal/geanl_ok_3.html&prev=/search%3Fq%3Dpravitelimira.ru/portal/node/52%26hl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DlNn%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=BULoT6quJPDS4QSM1sWsAQ&ved=0CFkQ7gEwAA]
http://pravitelimira.ru/portal/node/49 lefordítva: [translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://pravitelimira.ru/geneal/geanl_ok_3.html&prev=/search%3Fq%3Dpravitelimira.ru/portal/node/52%26hl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DlNn%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=BULoT6quJPDS4QSM1sWsAQ&ved=0CFkQ7gEwAA]

Kapcsolódó szócikkek 
Szibériai kánok listája

Uralkodói családfák